Слойково:

 Слойково — деревня в Смоленской области России, в Дорогобужском районе, Слойковское сельское поселение.
 Слойково — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области России, Усвятское сельское поселение.